Soldati steht für:
 Pluralform von Soldato, unterster Rang in der Mafia

Soldati ist der Familienname folgender Personen:
 Agostino Soldati (1857–1938), Schweizer Politiker und Diplomat
 Agostino Giorgio Soldati (1910–1966), Schweizer Rechtsanwalt, Diplomat und Botschafter der Schweiz in Frankreich
 Giacomo Soldati, Schweizer Wasserbauingenieur und Militäringenieur
 Gianfranco Soldati (* 1959), Schweizer Professor für Philosophie
 Giovanni Martino Soldati (1747–1831), Schweizer Chocolatier, Unternehmer, Politiker, Tessiner Grossrat und Wohltäter
 Giuseppe Soldati (1864–1913), Schweizer Kauffmann, Apotheker, Unternehmer und Wohltäter
 Mario Soldati (1906–1999), italienischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur
 Pio Soldati (1871–1934), Schweizer Chemiker, Apotheker, Unternehmer und Wohltäter
 Silvio Soldati (1885–1930), Schweizer Architekt
 Vittorio Soldati, Gründer vom Gavi-Weingut La Scolca
 Wolfango Soldati (* 1947), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Soldati-Klasse, Schiffsklasse italienischen Marine
 Villa Soldati, Stadtteil von Buenos Aires
 Soldat (Begriffsklärung)